Faider ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Jean Baptiste Florian Faider (1811–1893), belgischer Jurist und Politiker
 Victor-Adolphe Faider (1820–1882), belgischer Rechtsanwalt und Journalist